Списък на кметовете на западномакедонския град Гостивар, Северна Македония.

Република Македония (1991 -)

Бележки